Spielberg kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Špilberk, kulle,

Österrike 

 Spielberg, Österrike, stad i Steiermark

Robotskapade Tjeckienförgreningar